Джоджо Кисс (; род. 24 ноября 1996 года, Центральная Флорида, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Имеет итальянские и русские корни. Есть четыре сестры и брат. В 14 лет потеряла девственность с парнем, который был на четыре года старше её.

Пришла в индустрию для взрослых в мае 2015 года в возрасте 18 лет. Её интересы представляет лос-анджелесское  агентство талантов OC Modeling. Первые съёмки прошли на студии Reality Kings в Майами. Также подрабатывала в секс-шопе. В 2016 году в фильме First Anal 2 студии Tushy впервые снялась в сцене анального секса. В том же году впервые снялась в сцене межрасового секса в фильме Black & White 6 студии Blacked.

Наиболее часто снимается для таких студий и сайтов, как Airerose Entertainment, Brazzers, Devil’s Film, Evil Angel, Fantasy Massage, Girlfriends Films, Hustler Video, Jules Jordan Video, Naughty America, Reality Kings, Twistys.com и многих других.

В конце января 2017 года стала одной из восьми лауреантов премии AVN Awards в категории «Лучшая сцена группового секса» (за фильм Orgy Masters 8).

В 2018 году появилась в совместной фотосессии с Джейми Лэнгфорд на страницах февральского выпуска журнала Hustler.

По данным на январь 2019 года, снялась в более чем 190 порнофильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2015 — OMG! I Fucked My Daughter’s BFF! 11
 2015 — Somebody’s Daughter 3
 2016 — Anal Newbies 5
 2016 — Creepers and Peepers 2
 2016 — Girls Night Out
 2016 — Physical Therapy
 2016 — Slut Squad
 2016 — Slutty Times At Innocent High 11
 2017 — Anally Corrupted Teens
 2017 — Deep Anal Action 3
 2017 — Don’t Get Mad... I Fucked Your Dad! 4
 2017 — Filthy Rich Lesbians
 2017 — Private Cleaning
 2017 — Teen Wet Asses 2
 2018 — Flawless
 2018 — O’ Brother Grow Up

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами